Desa Jarak kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Jarak (administrativ by i Indonesien, lat -7,90, long 111,51), Jawa Timur, 
 Desa Jarak (administrativ by i Indonesien, lat -7,89, long 112,16), Jawa Timur, 
 Desa Jarak (administrativ by i Indonesien, lat -7,76, long 112,42), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar